Срђан Спиридоновић (Беч, 13. октобра 1993) аустријски је фудбалер, српског порекла, који тренутно наступа за ФК Кауно Жалгирис. Висок је 173 центиметра и игра на крилним позицијама.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Аустрија Беч
 Бундеслига Аустрије: 2012/13.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Бечлије
Срби у Аустрији
Аустријски фудбалери
Спортисти из Беча
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Аустрије Беч
Фудбалери Виченце
Фудбалери Месине
Фудбалери Адмире Вакер
Фудбалери Паниониоса
Фудбалери Погоња Шчећин
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Генчлербирлигија
Фудбалери Суперлиге Србије